Sanjianfang ist:

 das Straßenviertel Sanjianfang (三间房街道) im Stadtbezirk Ang’angxi der Stadt Qiqihar in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Sanjianfang (Ang'angxi);
 das Gebietsbüro Sanjianfang (三间房地区) im Stadtbezirk Chaoyang der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Sanjianfang (Chaoyang).